

Toponyme 
 Espès, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Espès-Undurein ;
 Espès-Undurein, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme